Thuringen Q
Orte in Thuringen